Оразса́хатов — туркменская фамилия. Известные носители:

 Оразсахатов, Каков (род. 1935) — туркменский кинорежиссёр и сценарист.
 Оразсахатов, Язмурад (род. 1923) — туркменский хлопковод, Герой Социалистического Труда.